Le nom André Hoffmann est porté par les personnes suivantes :
 André Hoffmann (acteur), (1810 - 1861), acteur de théâtre ;
  (né en 1941), un homme politique luxembourgeois ;
 André Hoffmann (né en 1961), un patineur de vitesse est-allemand ;
 André Hoffmann (né en 1993), un footballeur allemand.
 André Hoffmann (né en 1958), homme d'affaires suisse.

Voir aussi